Lista de futebolistas do Clube Desportivo Nacional.

Por temporada

2015-16

Atualizado em 1 de janeiro de 2016.

2016-17
Guarda Redes- (12) Vítor São Bento, (24) Ohoulo Framelin, 31 Adriano Facchini, 1 
Rui Silva, 36 Sinan Bolat
Defesa - (2) Víctor García, (3) César, (4) Tobias Figueiredo, 5 Nuno Sequeira, 13 Rodrigo Alírio, 22 Nuno Campos, 33 Rui Correia, 55 Mauro Cerqueira, 43 Diogo Coelho, 8 Washington, 10 Tiago Rodrigues, 19 Jota, 20 Vítor Gonçalves, 25 Filipe Gonçalves, 40 Zizo, 88 Dejan Mezga, 6
Aly Ghazal, 16 Vitão, 66 Geraldo Matsimbe, 
Avançado - 7 Salvador Agra, 9 Okacha Hamzaoui, 17 Witi, 18 Jhonder Cádiz, 23 Ricardo Gomes, 27 Fernando Aristeguieta, 28 Willyan, 87 Zequinha, 11 Nelson Bonilla, 21 Roniel

Treinador: Manuel Machado
Treinador Adjunto:Basílio Marques
Treinador Adjunto:Zé Augusto
Treinador de guarda redes:Emídio Júnior
Recuperador físico:Honorato Sousa

2017-18

Clube Desportivo Nacional